Motor Revue steht für:
 Motor Revue, deutsche Automobilzeitschrift, siehe Axel Springer Auto-Verlag
 Motor Revue (Motor Presse), ehemalige deutsche Automobilzeitschrift, 1951–1994
 Tschechoslowakische Motor-Revue, ehemalige tschechoslowakische Technikzeitschrift, 1955–1990